Rouvière est un nom propre.

Patronyme 

 André Rouvière (1936-2015), homme politique français, membre du Parti socialiste ;
 Émile Rouvière (1867-1925), acteur français ;
 François-Xavier-Balthazar Rouvière (1798-1864), avocat et maire français ;
 Gilbert Rouviere (1958-), metteur en scène français ;
 Henri Rouvière (1876-1952), médecin et anatomiste français ;
 Jacques Rouvière (1938-), écrivain français ;
 Jean-Baptiste Rouvière (1881-1913), missionnaire français au Canada ;
 Jean-Christophe Rouvière (1974-), footballeur français ;
 Joseph Marie Audin-Rouvière (1764-1832), médecin français ;
 Marguerite Rouvière (1889-1966), physicienne française ;
 Nicolas Rouvière (1973-), universitaire et critique français de bande dessinée ;
 Paul Rouvière (1906-1939), architecte français ;
 Philibert Rouvière (1809-1865), comédien français ;
 Serge Rouvière (19?-), joueur de pétanque français ;
 Simone Rouvière (1900-1987), actrice française, fille d'Émile Rouvière.

Toponyme 
 La Rouvière, commune française du Gard
 Notre-Dame-de-la-Rouvière, commune française du Gard

Édifices 
 Église Notre-Dame de La Rouvière
 Hôtel de Rouvière, hôtel particulier situé à Marvejols en Lozère
 Musée Rouvière, autre nom du musée Orfila
 La Rouvière A, troisième plus grand immeuble de la ville de Marseille

Site 
 Dolmen de la Rouvière, dolmen situé à Pelouse, en Lozère
 La Rouvière, copriété située à Marseille

Ouvrage 
 Rouvière, livre d'anatomie humaine écrit par Henri Rouvière, puis révisé par André et Vincent Delmas

Homonymie de patronyme